Tom Abdo – giocatore di poker statunitense
 Reema Abdo – ex nuotatrice canadese
 Eduardo Ferreira Abdo Pacheco – calciatore brasiliano

Altri progetti